Суперкубок Португалії з футболу 1993 () — 15-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Порту» та володар кубка Португалії «Бенфіка».
За сумою проведених першого та повторного матчів (11 і 15 серпня 1993 року) рахунок залишився нічийним. Відповідно до регламенту змагання 17 серпня 1994 було проведене перегравання, перемогу у серії післяматчевих пенальті здобув «Порту».

Перший матч

Повторний матч

Перегравання

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1993
Португалія
Португалія
1993 у португальському спорті
1994 у португальському спорті